Tattoo è il termine inglese per tatuaggio, e viene utilizzato anche per riferirsi a:

Cinema 
 Tattoo - Il segno della passione (Tattoo) – film del 1980 diretto da Bob Brooks
 Tattoo - Il segreto sommerso (Das Tattoo – Tödliche Zeichen) – film del 2000 diretto da Curt M. Faudon
 Tattoo – film del 2002 diretto da Robert Schwentke

Musica 
 Tattoo – traccia dell'album The Who Sell Out dei The Who del 1967
 Tattoo – album di Rory Gallagher del 1973
 Tattoo – canzone di Siouxsie and the Banshees del 1983
 Tattoo – singolo di Mike Oldfield del 1992, dall'album Tubular Bells II
 Tattoo – singolo di Jordin Sparks del 2007, dall'album Jordin Sparks
 Tattoo – singolo dei Van Halen del 2012
 Tattoo – singolo di Rauw Alejandro del 2020
 Tattoo – singolo di Loreen del 2023

Televisione 
 Gli spiriti del cielo (Tatoo) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager
 Tattoo – personaggio del telefilm Fantasilandia, interpretato da Hervé Villechaize
 Tattoo – personaggio dell'anime e manga Le bizzarre avventure di JoJo

Altro 
Tattoo militare – esibizione militare, prevalentemente musicale